Липины — название населённых пунктов:

Германия 
 Липины — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Лоза района Баутцен, земля Саксония

Украина 
 Липины — село в Луцком районе Волынской области.
 Липины — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.